Auburn může být:

název několika měst a vesnic
v USA
 Auburn (Alabama)
 Auburn (Kalifornie)
 Auburn (Colorado)
 Auburn (Georgie)
 Auburn (Illinois)
 Auburn (Indiana)
 Auburn (Iowa)
 Auburn (Kansas)
 Auburn (Kentucky)
 Auburn (Maine)
 Auburn (Massachusetts)
 Auburn (Michigan)
 Auburn (Nebraska)
 Auburn (New Hampshire)
 Auburn (New Jersey)
 Auburn (New York)
 Auburn (Severní Karolína)
 Auburn (Oregon)
 Auburn (Pensylvánie)
 Auburn (Rhode Island)
 Auburn (Washington)
 Auburn (Západní Virginie)
 Auburn (Wisconsin)
 Auburn (Wyoming)

v Kanadě
 Auburn (Nové Skotsko)
 Auburn (Ontario)
 Auburn (ostrov prince Edwarda)

jiné významy

 Auburn Automobile Company – americký výrobce automobilů (1900–1937), firma založená v Auburnu v Indianě